Villarraso puede referirse a:
 Villarraso (La Coruña), parroquia y lugar español del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Villarraso (Soria), localidad española del municipio de Magaña, provincia de Soria, Castilla y León.